El término Rosetta Stone se puede referir a:

Piedra de Rosetta, transcripción de jeroglíficos egipcios.
Rosetta Stone (software): un software para aprender idiomas.
Rosetta Stone (banda), una banda británica de Rock Gótico (formada a mediados de la década de 1980).